Cameron River heißen folgende Flüsse

in Australien:
Cameron River (Corella River), ein Nebenfluss des Corella River

in Neuseeland:
Cameron River (Lake Stream), auf der Südinsel

in Kanada:
Cameron River (Cameron Lake), auf Vancouver Island in British Columbia
Cameron River (Caribou River), in Manitoba
Cameron River (Halfway River), im Peace River Regional District in British Columbia
Cameron River (Tathlina Lake), in den Nordwest-Territorien
Cameron River (Yellowknife River), in den Nordwest-Territorien